Amerikai Egyesült Államok
Larissa (Missouri)
Larissa (Texas)
 Görögország
Lárisza
Egyéb
Larissa (hold), Neptunusz-hold